Mallam Nasir el-Rufa, född 16 februari 1960 i Daudawa, Nigeria, var guvernör i Abuja, huvudstaden i Nigeria, mellan 17 juli 2003 och 27 juli 2007.

Referenser

Externa länkar
Senate adamant, insists on El-Rufai’s sack

Nigerianska guvernörer
Män
Födda 1960
Levande personer
Alumner från Harvard Kennedy School
Alumner från Georgetown University
Alumner från University of London